Појам Ребер може се односити на:

 Ребер (Жумберек), насљено место у општини Жумберек, Република Словенија
 Ребер при Шкофљици, насељон место у опшртини Шкофљица, Република Словенија